Lasiochlora är ett släkte av fjärilar. Lasiochlora ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mätare
Lasiochlora